Це повна дискографія французького електронного виконавця Себастьяна Акшоте

Студійні альбоми

Компіляції

Міні-альбоми та Сингли

Саундтреки

Інші пісні

Ремікси

Спродюсував 
Альбоми

 Kavinsky — «OutRun» (2013)
 Katerine — «Magnum» (2014)
 Шарлотта Генсбур — «Rest» (2017)

Пісні

 Woodkid — «Stabat Mater» — The Golden Age (2013)
 Fall Out Boy — «American Beauty/American Psycho» (2015)
 Френк Оушен — «Slide on Me», «Rushes», «Higgs» — Endless (2016)
 Френк Оушен — «Facebook Story» — Blonde (2016)

Примітки 

Дискографії французьких виконавців